Néva (kiejtés szerint: Nyeva), folyó Oroszország északnyugati részén
SZ–125 Nyeva–M, szovjet légvédelmirakéta-rendszer